Чемпионат России по самбо 1992 года среди мужчин прошёл в Рыбинске (Ярославская область) с 30 сентября по 6 октября. Главный судья соревнований — Владимир Александрович Снастин (Саратов).

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России по самбо
Чемпионаты России в 1992 году
Сентябрь 1992 года
Октябрь 1992 года
Спортивные соревнования в Рыбинске
1992 год в Ярославской области
1992 год в борьбе